Pojem Rosenthal () může označovat:

Lidé

 David Rosenthal (* 1961), americký hudebník
 Hans Rosenthal (1925–1987), německý rozhlasový a televizní moderátor
 Karel Godefried von Rosenthal (1738–1800), olomoucký kanovník
 Micha'el Rosenthal (* 1955), izraelský politik
 Rick Rosenthal (* 1955), americký filmový režisér
 Ronny Rosenthal (* 1963), izraelský fotbalista

Geografie

 Rosenthal (Hesensko), město v německé spolkové zemi Hesensko
 Rosenthal-Bielatal, obec v zemském okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory

Astronomie

 Rosenthal (planetka), asteroid s kat. číslem 100268, pojmenovaný po Hansi Rosenthalovi

Průmysl

 Rosenthal (porcelán), německá firma vyrábějící porcelán založená v roce 1879 v Selbu